Великая Александровка — название населённых пунктов.

Украина 
 Великая Александровка — посёлок городского типа в Херсонской области.
 Великая Александровка — село в Бориспольском районе Киевской области.